Érico Cardoso, cidade da Bahia que tinha o nome de Água Quente
Ribeirão Água Quente, no estado de São Paulo
Rio Água Quente, no estado do Paraná

Outros
Aguascalientes e Aguascalientes (estado), (Águas Quentes), cidade e estado no México